Турецкая Суперлига 2022/2023 () — 65-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. В соревновании участвует 19 клубов: 16 из прошлого сезона Суперлиги, а также 3 лучших клуба из Первой лиги 2021/22.

Чемпионский титул защищает «Трабзонспор».

Клубы-участники

Изменения в таблице 

 По итогам сезона 2021/22 в Суперлигу повысились :
 «Анкарагюджю» (1-е место / спустя 1 год)
 «Умраниеспор» (2-е место / дебют в Суперлиге)
 «Истанбулспор» (4-е место, победитель плей-офф / спустя 17 лет).
 По итогам сезона 2021/22 из Суперлиги выбыли :
 «Ени Малатьяспор» (20-е место / спустя 5 лет)
 «Гёзтепе» (19-е место / спустя 5 лет)
 «Алтай» (18-е место / спустя 1 год)
 «Ризеспор» (17-е место / спустя 4 года)

География

Клубы по регионам

Тренерские изменения

Турнирная таблица 
 Обновлено 10 февраля 2023 г.; Источник:

Происшествия

Теракт 
13 ноября 2022 года произошёл террористический акт в Стамбуле, из-за чего матч 14-го тура Суперлиги между клубами «Бешикташ» и «Антальяспор» был перенесён, руководство клубов решительно осудило теракт.

Землетрясение 
В связи с серией катастрофических землетрясений, потрясших Турцию в начале февраля 2023 года, руководство федерации футбола страны приняло решение перенести проведение матчей, запланированных на 10-13 февраля. Кроме того, клуб «Хатайспор» заявил о снятии с чемпионата, так как он базируется в городе, сильно пострадавшем от землетрясений. 12 февраля 2023 года с турнира также снялся ФК «Газиантеп», находившийся на 10-м месте. Оба клуба не будут исключены из лиги по окончании сезона.

Статистика

Бомбардиры

«Сухие» матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации

Турция
Спорт в Турции в 2022 году
Спорт в Турции в 2023 году